

Patronyme

Abdelkader Rahmani, un officier algérien de l'armée française, démissionnaire pendant la Guerre d'Algérie.
 Ahmed Rahmani, (1985- ), footballeur marocain.
Cherif Rahmani, un homme politique algérien.
Ignace Éphrème II Rahmani, un patriarche de l'Église catholique syriaque.
 Mehrnoush Rahmani, (1982-), actrice néerlandaise, d'origine iranienne. 
 Mohsen Rahmani (1989-), un coureur cycliste iranien.
Moïse Rahmani, est un auteur italien séfarade d'origine égyptienne.
Pantea Rahmani, une artiste contemporaine iranienne.
Slimane Rahmani, un écrivain algérien.
Patronyme arabe
Patronyme iranien